Алексей Михайлович Батиевский (1921 — 26 ноября 2012) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Алексей Батиевский родился 12 марта 1921 года в селе Городище (ныне — Чернухинский район Полтавской области) в крестьянской семье. В 1939 году окончил педагогический институт в городе Лубны Полтавской области, после чего работал учителем русского языка и литературы. В 1940 году был призван на службу в Рабоче-крестьянский Красный Флот. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году окончил Военно-морское авиационное училище. В 1944 году вступил в ВКП(б).

К октябрю 1944 года старший лейтенант Алексей Батиевский был заместителем командира авиационной эскадрильи 35-го штурмового авиаполка 9-й штурмовой авиадивизии ВВС Балтийского флота. К середине октября 1944 года он совершил 130 боевых вылетов, в ходе которых взорвал 6 складов с боеприпасами, 16 дзотов, 7 полевых орудий, 5 миномётных батарей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года старший лейтенант Алексей Батиевский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6804.

В 1945 году Батиевский окончил Высшие офицерские курсы ВВС ВМФ в Моздоке, а в 1950 году — Высшие офицерские лётно-тактические курсы авиации ВМС (Рига). Летал на штурмовиках, торпедоносцах и реактивных истребителях. Участвовал в перехвате самолёта-нарушителя в годы «холодной войны». В 1957 году в звании подполковника Батиевский был уволен в запас. Является автором трёх сборников художественной и исторической литература. Жил в Москве. Умер 26 ноября 2012 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Также награждён тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, орденом Красной Звезды, а также рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Всем смертям назло — Москва. Знание, 2000.

Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники вузов Полтавской области
Похороненные на Троекуровском кладбище